Die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags in der 2. Wahlperiode vom 5. Juli 1950 bis zum 4. Juli 1954.

Zusammensetzung 

Der Landtag setzte sich nach der Wahl vom 16. Juni 1950 wie folgt zusammen:

1951 wechselte ein Abgeordneter der SPD zur FDP, ein Jahr später ein FDP-Mitglied zur CDU. Am Ende der Wahlperiode hatte sich die Größe der CDU-Fraktion somit auf 94 Mitglieder vergrößert, während die der SPD-Fraktion auf 67 Mitglieder gesunken war.

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
Josef Gockeln (CDU)

Fraktionsvorsitzende:

 SPD: Fritz Henßler, ab 14. Dezember 1953 Fritz Steinhoff
 CDU: Wilhelm Johnen
 Zentrum: Johannes Brockmann
 FDP: Friedrich Middelhauve

Abgeordnete

Hinweise

Literatur 
 50 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 1996.
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #:2 Wahlperiode